Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Gerry Weber Open 1993 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Championships Series qualifizierten sich vier Spieler im Einzel sowie eine Paarung im Doppel, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 25 Spieler im Einzel und vier Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die vom 12. bis 14. Juni stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers

ATP Tour 1993
Tennisturnier in Halle (Westf.)